BPD peut signifier :
 Banque publique de développement ;
  ;
 Bombrini Parodi Delfino, une entreprise italienne, opérant dans le secteur spatial ;
 Business Process Diagram (en français, diagramme des processus métiers), utilisé dans la notation BPMN.